Rajd Meksyku 2016 (13. Rally Guanajuato Corona) – kolejna, 13 edycja rajdu samochodowego Rajd Meksyku rozgrywanego w Meksyku. Rozgrywany był od 4 do 6 marca 2015 roku. Bazą rajdu była miejscowość León. Była to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd zostanie rozegrany na nawierzchni szutrowej. Składał się z 21 odcinków specjalnych (OS).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 3 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Pierwsza dziesiątka

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

WRC 2

WRC 3

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Meksyku

Przypisy 

Rajd Meksyku
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Meksyku